Azuro steht für:
 eine Figur aus der Hörspielserie Kati & Azuro
 als Falschschreibung für Azzurro, ein Lied von Paolo Conte
 weitere Verwendungen des italienischen Wortes für azurblau siehe Azzurro
 ein Rechnungsprogramm / Agenturlösung für macOS und Windows 

Siehe auch 
Azuero, eine Halbinsel 
Fanny Azzuro